Нергал может означать:

 Нергал —  хтоническое и астральное божество аккадской мифологии; владыка преисподней, бог смерти, мора, войны и разрушения; олицетворение губительной силы палящего Солнца и персонификация планеты Марс.
 Nergal — псевдоним Адама Дарского, польского композитора, продюсера, музыканта и певца